Morrow ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Morrow (* 1980), nordirischer Fußballspieler
 Anthony Morrow (Offizier), Offizier der Royal Navy
 Anthony Morrow (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Anna Karen Morrow (1914–2009), US-amerikanische Schauspielerin
 Barry Morrow (* 1948), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Bobby Morrow (1935–2020), US-amerikanischer Leichtathlet
 Brenden Morrow (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Bruce Morrow (* 1935), US-amerikanischer Radiomoderator
 Buddy Morrow (1919–2010), US-amerikanischer Posaunist und Bandleader
 Byron Morrow (1911–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Charlie Morrow (* 1942), US-amerikanischer Komponist und Klangkünstler
 Chris Morrow (* 1972), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Christopher Morrow (* 1985), nordirischer Fußballspieler
 Cory Morrow (* 1972), US-amerikanischer Countrysänger
 Don Morrow (* 1949), US-amerikanischer Wrestler
 Douglas Morrow (1913–1994), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Dwight Morrow (1873–1931), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Edwin P. Morrow (1877–1935), US-amerikanischer Politiker
 Felix Morrow (1906–1988), US-amerikanischer Parteifunktionär (SWP) und Verleger

 Grant Morrow (* 1970), schottischer Fußballspieler
 Hughie Morrow (1930–2020), nordirischer Fußballspieler

 Jay Johnson Morrow (1870–1937), US-amerikanischer Ingenieur, Offizier und Militärgouverneur
 Jeff Morrow (1907–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeremiah Morrow (1771–1852), US-amerikanischer Politiker
 Jo Morrow (* 1939), US-amerikanische Schauspielerin
 Joe Morrow (Joseph Mathew Alexander Morrow; * 1992), kanadischer Eishockeyspieler

 Justin Morrow (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ken Morrow (* 1956), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kirby Morrow (1973–2020), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Louis La Ravoire Morrow (1892–1987), US-amerikanischer Ordenspriester, Missionar und Bischof von Krishnagar
 Mari Morrow (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Max Morrow (* 1991), kanadischer Schauspieler
 Maurice Morrow, Baron Morrow (* 1948), britischer Politiker (DUP)
 Patrick Morrow (* 1952), kanadischer Bergsteiger und Fotograf
 Rob Morrow (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Sam Morrow (* 1985), nordirischer Fußballspieler
 Sarah Morrow (* 1969), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Steve Morrow (* 1970), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 Steven A. Morrow, US-amerikanischer Tontechniker
 Suzanne Morrow (1930–2006), kanadische Eiskunstläuferin
 Tom Morrow, irischer Violinist und Teilnehmer am Eurovision Song Contest, siehe Dervish
 Vic Morrow (1929–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter Morrow (1928–2017), US-amerikanischer Elektroingenieur
 W. C. Morrow (eigentlich William Chambers Morrow; 1854–1923), US-amerikanischer Autor von Gruselgeschichten
 William W. Morrow (1843–1929), US-amerikanischer Politiker

en:Morrow (surname)